Коробковка (село) — село в Лукьяновской волости Курской губернии.
 Коробковка (хутор) — хутор, существовавший на территории Партизанского района Приморского края.
 Коробковка (река) — река в Партизанском районе Приморского края, левый приток реки Литовки.